Kiko y Su Banda es una banda de rock urbano y pop rock con año disputado de formación entre el 2011 y el 2015 originaria de San Miguel de Allende, Guanajuato, México. La agrupación está integrada por Marco Fabián Omar Aboytes Antonio «Kiko» (voz, guitarra y armónica), Alberto Arana Olivares (batería) y Norberto Herrera Olvera (bajo eléctrico).

Historia 
Dicho por Marco Fabián Omar Aboytes Antonio, artísticamente conocido como «Kiko el Rocker» y líder de la agrupación, el grupo se formó en 2015. Sin embargo, otras fuentes citan que en realidad su formación fue en 2011. Kiko formaría la banda junto a Alberto Arana Olivares y Norberto Herrera Olvera, los tres originarios de San Miguel de Allende, Guanajuato, México. De forma rápida lograron comenzar a presentarse primeramente en su natal Guanajuato, y más tarde en lugares como San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán. El líder del grupo publicó dos vídeos donde interpretaba las canciones Quizás Si, Quizás No del cantante Italiano Pupo, y No voy a llorar del compositor colombiano Wilfran Castillo, los cuales lograron viralizarse y le valieron más exposición a la banda recibiendo ofertas de trabajo ofrecidas por diferentes países, incluyendo Estados Unidos. 

En 2017, recibieron el premio regional «Lo nuestro 2017». En 2019, grabaron su primer EP el cual titularon, Puro Barrio. Este mismo año, recibieron el premio «Galardón Especial de Honor» otorgado por «La Fundación Cultural Galerías plaza de las estrellas».

El 19 de junio de 2021, la banda dio su primer concierto en el Teatro Galerías ubicado en Guadalajara el cual bautizaron como «De las calles al teatro».

Discografía 
 Puro Barrio (2019)

Sencillos 
 Quizás Si, Quizás No (2019) 
 Al Final Lloré (2019) 
 El Navegante. (2019)
 Adicto Solo De Tu Cuerpo (2020)
 Campanas de Mi Vida (2020)
 Una Mona para el Olvido (2021)
 El Adiós de Un Alcohólico (2021)
 Contigo O Sin Ti (2021)

Referencias 

Grupos de música de México
Grupos de rock de México
Grupos de pop de México
Grupos de pop rock de México
Grupos de música de los años 2010
Grupos de música formados en 2011
Grupos de rock de Guanajuato